Dvorec (meist abgeleitet von slawisch dvor oder Dvorec: Hof oder Schloss) bezeichnet:
Eine Gemeinde in der Slowakei, siehe Dvorec
Auf Slowenisch den Maria-Saaler Ortsteil Höfern
Auf Slowenisch den Ebenthaler Ortsteil Schwarz
Auf Slowenisch den Keutschacher Ortsteil Höflein
Auf Slowenisch den Finkensteiner Ortsteil Höfling
Einen Ortsteil von Radhostice
Dvorec (Borovany), Ortsteil von Borovany
Einen Ortsteil von Pomuk
Einen Ortsteil von Ivančiná